Benque – comune francese dell'Alta Garonna
Benqué – comune francese degli Alti Pirenei
Benque-Dessous-et-Dessus – comune francese